Prichard House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prichard House (Missouri), ID-Nr. 82005366
 Prichard House (West Virginia), ID-Nr. 01000261